Publio Rutilio es el nombre de varias personas de la Antigua Roma:

 Publio Rutilio (tribuno de la plebe 169 a. C.).— Tribuno de la plebe en el año 169 a. C.
 Publio Rutilio (tribuno de la plebe 136 a. C.).— Tribuno de la plebe en el año 136 a. C.
 Publio Rutilio Lupo.— Cónsul en el año 90 a. C.
 Publio Rutilio Lupo (pretor).— Pretor en el año 49 a. C.
 Publio Rutilio Nudo.— Pretor hacia el año 74 a. C.
 Publio Rutilio Rufo.— Cónsul en el año 105 a. C.